«System of a Down»:

 System of a Down — американская альт-метал-группа, образованная в 1992 году в Лос-Анджелесе.
 System of a Down — дебютный студийный альбом группы System of a Down, который вышел в 1998 году.